Il singolare del BGL Luxembourg Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Timea Bacsinszky era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Barbora Záhlavová-Strýcová, 7–5, 6–1.

Roberta Vinci ha battuto in finale Julia Görges 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Elena Dement'eva (secondo turno, ritiro per un'infiammazione al piede destro)
 Aravane Rezaï (secondo turno)
 Yanina Wickmayer (primo turno)
 Ana Ivanović (quarti di finale)

  Daniela Hantuchová (secondo turno)
  Timea Bacsinszky (primo turno)
  Jarmila Groth (secondo turno)
  Julia Görges (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

BGL Luxembourg Open 2010